Даниел Ангелов Божков е български футболист, който се състезава за отбора на ФК „Садово“ гр. Садово

Кариера 
Той играе като защитник, като се справя еднакво добре на всички постове в ариегарда на своя отбор. Висок е 176 см. и тежи 68 кг. Умее да играе еднакво добре и с двата крака. Божков преминава през Детско-юношеската школа на Ботев, за да стигне до първия отбор и да се наложи през сезон 2002/2003. През 2005 г. пловдивчанинът изигра 3 мача за националния отбор на България. На 22 юли 2009 Божков подписа тригодишен контракт с полския клуб Видзев (Лодз).

Статистика по сезони

Външни препратки 
 Даниел Божков (90minut.pl)
 Даниел Божков (national-football-teams.com)
 Статистика за Даниел Божков на сайта на Професионалната футболна лига
 Профил на Даниел Божков в сайта www.pfcbotev1912.com
 Статистика за в Plovdiv24.com 
 Дебют във ФК Евроколеж – www.PlovdivskiNovini.com

Български футболисти
Футболисти на Ботев (Пловдив)
Футболисти на Ботев (Враца)
Български футболисти в Полша